Гейтс, Генри:

  (ок. 1515—1589) — английский политик, член Палаты общин (1545, 1547, 1549).
 Гейтс, Генри Луис (род. 1950) — американский литературный критик, писатель и историк.